Clay Matthews peut désigner :
 Clay Matthews, Sr. (1928-2017), joueur américain de football américain
 Clay Matthews, Jr. (1956-), joueur américain de football américain
 Clay Matthews III (1986-), joueur américain de football américain